Premjer-Liga 2008 (Kazachs Премьер-Лига) was het zeventiende seizoen van de Premjer-Liga.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het zeventiende seizoen van de Premjer-Liga werd gespeeld van 8 maart t/m 20 november 2008.

De competitie-opzet was hetzelfde als vorig seizoen, maar de naam was anders: Premjer-Liga. Voor het vierde jaar achter elkaar steden 16 ploegen om het kampioenschap, een unicum in het Kazachse voetbal. Kampioen van vorig seizoen Aqtöbe FK wist - na een Gouden Wedstrijd tegen de Tobıl FK Qostanay - de titel te prolongeren. Aqtöbe FK pakte de dubbel door de beker te winnen in een finale tegen Almatı FK. Nieuw was voor aanvang van het seizoen ook de strijd om de Kazachse Supercup; ook deze werd gewonnen door Aqtöbe FK, ten koste van de bekerwinnaar van vorig seizoen, Tobıl FK Qostanay. Voor eeuwige tweede Tobıl FK restte een plaats in de nieuw opgerichte Europa League, net als voor Ertis FK Pavlodar en Oqjetpes FK Kökşetaw. Die laatste club was slechts negende geworden in de competitie, maar de nummer 4 t/m 8 kwamen om diverse redenen niet in aanmerking voor Europees voetbal.

Promovendus Megasport Almatı FK deed het prima door een vijfde plaats te veroveren; voor het begin van het nieuwe seizoen nam de club een groot aantal spelers en leden van de technische staf over van Almatı FK en verhuisde van Almaty naar de nieuwe hoofdstad Astana om daar een nieuwe club te vormen; Almatı FK hield daarna op te bestaan. De andere promovendus, Energetïk-2 FK Ekibastuz, degradeerde meteen weer. Astana FK vroeg voor het begin van het nieuwe seizoen faillissement aan en Qayrat FK Almatı ging vrijwillig een verdieping lager spelen, zodat de Premjer-Liga in 2009 slechts uit 14 ploegen bestond.

Clubs

Kaart

Eindstand

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; − = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1,4 Wegens matchfixing in het onderlinge duel op 16 september 2008 kreeg Şaxter FK Qarağandı 9 punten in mindering en werd Vostok FK Öskemen uit de competitie gezet; het resultaat van de wedstrijd in kwestie werd geannuleerd en alle resterende duels van Vostok FK werden tot 0-3-nederlagen uitgeroepen. Omdat Vostok FK "zo belangrijk was voor de ontwikkeling van het voetbal in Oost-Kazachstan" hoefde de club niet te degraderen.

2 Wegens het niet betalen van een langlopende schuld kreeg Qayrat FK Almatı 3 punten in mindering.

3 Wegens het niet betalen van een langlopende schuld kreeg Astana FK 6 punten in mindering.

Resultaten

5 Wegens matchfixing in het onderlinge duel op 16 september 2008 kreeg Şaxter FK Qarağandı 9 punten in mindering en werd Vostok FK Öskemen uit de competitie gezet; het resultaat van de wedstrijd in kwestie werd geannuleerd en alle resterende duels van Vostok FK werden tot 0-3-nederlagen uitgeroepen.

6 De uitslag van Oqjetpes FK - Aqtöbe FK (15 maart, 2-2) werd omgezet in een reglementaire 0-3.

7 De uitslag van Oqjetpes FK - Vostok FK Öskemen (8 maart, 1-1) werd omgezet in een reglementaire 0-3.

8 De uitslag van Şaxter FK Qarağandı - Oqjetpes FK (30 maart, 2-1) werd omgezet in een reglementaire 3-0.

Gouden Wedstrijd

Topscorers

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2008

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 2008